Чжао Цзюнь (; ) — китайский шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Китая участник 37-й Олимпиады (2006). Играя на 2-й резервной доске, получил серебряную медаль в командном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая